Vampir poate însemna:

 Vampir (mitologie) o figură imaginară cu caractere de strigoi care suge sânge 
 Vampir (liliac) o grupă de liliac (mamifer) din țările calde care se hrănește cu sânge.
 Vampire, un tip de avion britanic produs de Firma de Havilland 
 Vampire (film) un film american SUA  din anul 1998, 

Vampyr definește:

 Vampyr (operă) o operă romantică de Heinrich Marschner.
 Vampyr (Hohlbein), roman.
 Vampyr (Byron), fragment dintr-un roman
 Vampyr (Polidori), roman
 Vampyr (aspirator) un tip renumit de aspirator produs de firma vestgermană AEG

Vezi și
Vampirism